Cette liste reprend les 1032 joueurs de football qui ont évolué au R. Antwerp FC depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs :  et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Joueurs ayant fait partie de l'équipe première sans jouer en match officiel

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Annexes

Références 
 
  Liste des joueurs du club sur WorldFootball
  Spelers per naam sur RAFC Museum

Antwerp, Rfc
Royal Antwerp FC